Mont Rose steht für:
 französischer Name für die Monte Rosa
 Mont Rose (Antarktika), Berg auf der Pétrel-Insel, Géologie-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Mount Rose
 Montrose